Un Guignol, désigne généralement une marionnette sans fil animée par les doigts, originaire de Lyon.

Par extension, le mot a été aussi utilisé pour désigner :
 la petite loge d'un théâtre posée sur la coulisse ou sur la scène et où le directeur et les acteurs peuvent se tenir.
 quelqu'un tenant le rôle d'un clown.
 en argot de la pègre à la fin du  et au début du  un juge, car on ne voit que la moitié supérieure de son corps. Dans Marais de sangsues, photographies d'hommes de loi (Lib des Sciences sociales 1865) Pierre Dulac donne le nom de Pierre Guignol à un avocat.
 Guignol, un recueil de pièces du répertoire lyonnais ancien présentées par Gaston Baty.
  
Plusieurs journaux ou revue ont porté ce nom :
 Guignol, journal hebdomadaire et humoristique, Lyon, 1914-1972. 
 L'Ancien Guignol journal politique, satirique, hebdomadaire et illustré paraissant à Lyon du  au  
La revue Guignol « cinéma des Enfants » journal pour adolescents édité par Le Petit Écho de la mode de juillet 1919 à 1936.

Guignol peut également faire référence à un type de bielle de renvoi coudée à angle droit, souvent utilisée en construction aéronautique pour la commande des gouvernes.

Les Guignols peuvent faire référence à :
 Les Guignols, émission satirique française de Canal+ ;
 Les Guignols d'Abidjan, troupe de comédiens de Côte d'Ivoire.